Киричо́к (Кірічо́к) — українське прізвище. Відомі носії:
  
 Киричок Борис Гнатович — український педагог, краєзнавець на Чернігівщині, філателіст, жертва сталінського терору.
 Кірічок Дмитро — музикант рок-гурту «Гайдамаки».
 Киричок Олег Ігорович — український геральдист, фалерист.
 Киричок Олександр Вікторович — український дипломат, тимчасовий повірений у справах України на Кубі.
 Киричок Петро Максимович — український вчений-літературознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Киричок Петро Тихонович (1902—1968) — співак (баритон).
 Киричок Сергій — український військовий діяч, інженер.

Українські прізвища